8. Generation af spillekonsoller er den nuværende generation af videospilkonsoller, som er blevet markedsført fra 2012. Det inkludere både almindelige spillekonsoller og håndholdte spillekonsoller, herunder  PlayStation Vita og PlayStation 4 fra Sony; Nintendo 3DS, Nintendo Switch og Wii U fra Nintendo, samt Xbox One fra Microsoft.

Spillekonsoller